Sankanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - dvosed, tekmovanje je potekalo 17. februarja 2010.

Rezultati 

Dvosed